Евгений Лансере: Лансере, Евгений Александрович (1848—1886) — русский художник, скульптор.
 Лансере, Евгений Евгеньевич (1875—1946) — русский художник.